Мартіньє́-Бріа́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 85 км на схід від Нанта, 29 км на південь від Анже.

Історія 

1 січня 2017 року Мартіньє-Бріан, Шавань i Нотр-Дам-д'Аллансон було об'єднано в новий муніципалітет Терранжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 720 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1781,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мартіньє-Бріан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мартіньє-Бріан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара